Carlet :
 Le Carlet est une rivière du Vaucluse ;
 Carlet est une commune d'Espagne, située dans la Communauté valencienne.
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, communément appelé Marivaux